Шубаев:
 Шубаев, Александр Михайлович (1917—1944) — участник Великой Отечественной войны.
 Шубаев, Кенесбай Абдрахманович (род. 1985) — казахстанский футболист.